A 2017-es ETRC német nagydíj volt a 2017-es kamion-Európa-bajnokság harmadik fordulója. 2017. június 30-án, július 1-jén és 2-án rendezték meg a Nürburgringen, Nürburg-ban.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Érdekességek 
 A szombati Super Pole időmérő edzés eredménye alapján a második (Kiss Norbert) és a harmadik helyezett (Antonio Albacete) között mindössze egy ezred különbség alakult ki.
 A vasárnapi második futamot eltörölték, mivel a pályára az egyik betétfutam alatt túl olaj került, így veszélyessé téve a versenyzést.

Külső hivatkozások 
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny

Források 

Autóversenyzés Németországban
2017 a kamion-Európa-bajnokságban